Орша́нский райо́н:

 Оршанский район (Витебская область)
 Оршанский район (Марий Эл)

См. также 
 Оршинский район (Калининская область)